

Patronyme 

 Bărbat (?-1290), voïvode en Olténie (actuelle Roumanie) ;
 Arthur Barbat de Bignicourt (1824-1888), écrivain et historien français ;
 Claude Triozon-Barbat (1768-1827), homme politique français ;
 Louis Barbat (1795-1870), imprimeur et lithographe français ;
 Luis Barbat (1968), joueur uruguayen de football ;
 Marie-Anne Barbat-Layani (1967-), banquière et haute fonctionnaire française ;
 Teresa Giménez Barbat (1955-), anthropologue et femme politique espagnole.

Autres 
 Le barbat, luth d'origine perse.